The Lonely, the Lonesome & the Gone — девятый студийный альбом американской кантри-певицы Ли Энн Вомак. Диск вышел 27 октября 2017 года на лейбле ATO Records. Продюсером был Frank Liddell.
Альбом был номинирован на премию Грэмми в категориях Best Americana Album и Best American Roots Song на 61-й церемонии.

Об альбоме 
Песня «All the Trouble» стала лид-синглом альбома, который всего включает 14 треков.

Альбом дебютировал на позиции № 37 в американском хит-параде Billboard Top Country Albums, с тиражом 3,200 копий в первую неделю. К марту 2018 года тираж составил 10,100 копий в США.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, American Songwriter, PopMatters

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lee Ann Womack - All The Trouble (Official Video)

Альбомы США
Блюзовые альбомы
Кантри-альбомы